Robert Cotton peut désigner :
 Sir Robert Bruce Cotton (1570 ou 1571-1631), 1er baronnet, un homme politique anglais ;
 Sir Robert Cotton (1644-1717), un homme politique anglais ;
 Sir Robert Salusbury Cotton (1739-1809), 5e baronnet, un homme politique anglais.